Ґораєць-Стара-Весь () — село в Польщі, у гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства. Населення —   (2011).

Історія 
У 1975—1998 роках село належало до Замойського воєводства.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Особистості

Народилися 
 Христина Бурштинська ( 1940) — український географ.

Примітки 

Села Замойського повіту